Velký třesk může být:
 Velký třesk – fyzikální teorie o počátku vesmíru
 Velký třesk (film, 1944) – americká filmová komedie s Laurelem a Hardym
 Velký třesk (film, 2010) – italský krátkometrážní animovaný film
 Velký třesk (film, 2011) – americký akční film s Antoniem Banderasem v hlavní roli